Osoby o tym nazwisku:
 Gabriela Toma – rumuńska koszykarka
 Katarzyna Toma – polska szachistka i trener szachowy
 Sanda Toma (strona ujednoznaczniająca)
 Sergiu Toma – mołdawski judoka

Muzyka:
 Toma – singel Pitbulla

Film:
 Toma – amerykański serial telewizyjny z lat 70.

Inne:
 Toma – marka soków i napojów produkowanych przez PepsiCo